Фаустиан (Faustianus) е име на:

 Мумий Фаустиан, консул 262 г.
 Луций Бебий Фаустиан, командир и сигнифер (signum) на III Августов легион 201 г.

Вижте също 
 Фаустин